Promovierung steht für:
 Verleihung des Doktorgrades, siehe Promotion (Doktor)
 in der Atomphysik der Elektronenübergang auf ein höheres Energieniveau, siehe Angeregter Zustand #Atomphysik

Siehe auch:
 Promotion (Begriffsklärung)